Azizus steht für:

 Aziz ad-Din Nasafi († 1287), Sufi und Autor